Соревнования по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 17 августа в третьем павильоне Риоцентро. 172 спортсмена разыграли четыре комплекта медалей: по два комплекта у мужчин и женщин в одиночном и командном разрядах.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Настольный теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года